Gottschalg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Sebastian Gottschalg (1722–1793), sachsen-weimarischer Theologe und Oberkonsistorialrat
 Johann Gottlieb Gottschalg (?), sachsen-weimarischer Theologe, Pfarrer und Historiker
 Alexander Wilhelm Gottschalg (1827–1908), Komponist

Siehe auch:
 Gottschalk
 Gottschalck
 Godescalcus